Кулеше-Косьцельне () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Высокомазовецкий повят, Подляское воеводство. Население — 3405 человек (на 2004 год). Административный центр гмины — деревня Кулеше-Косьцельне.

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Поселения 

 Хояне-Бонки
 Хояне-Горчаны
 Хояне-Павловента
 Хояне-Пецки
 Хояне-Сероцента
 Хояне-Станковента
 Чарново-Бики
 Фаще
 Голаше-Мосьцицке
 Голаше-Домб
 Гродзке-Щепановента
 Калиново-Сольки
 Кулеше-Косьцельне
 Кулеше-Литевка
 Кулеше-Подлипне
 Кулеше-Подавце
 Леснево-Недзведзь
 Низолки-Добки
 Нове-Гродзке
 Нове-Калиново
 Нове-Вехы
 Нове-Выкно
 Стара-Литва
 Старе-Гродзке
 Старе-Калиново
 Старе-Низолки
 Старе-Выкно
 Стыпулки-Гемзино
 Тыборы-Ушиньске
 Вноры-Пажохы
 Вноры-Вехы
 Вноры-Выпыхы

Соседние гмины 
 Гмина Кобылин-Божимы
 Гмина Колаки-Косьцельне
 Гмина Рутки
 Гмина Соколы
 Гмина Высоке-Мазовецке

Гмины Подляского воеводства